Марокканский этап FIA WTCC 2010 — второй этап сезона 2010. Гоночный день проведён на Marrakech Street Circuit в марокканском городе Марракеш 2 мая.

Этот этап стал вторым в истории (и подряд) для WTCC в Марокко.

Победы в заездах разделили два чемпиона серии — первую гонку выиграл действующий чемпион Габриэле Тарквини, а вторую — экс-чемпион Энди Приоль. Обе гонки продолжались под «зелёными флагами» очень короткое время. Из-за многочисленных аварий в обоих заездах пелотон длительное время следовал за машиной безопасности.

Фоновые события 
По организационным причинам отменён этап в Мексике, первоначально запланированный между Бразилией и Марокко.

Экс-пилот заводской Лады Яап ван Лаген перешёл в Суперкубок Порше.

Результаты

Квалификация 

Время отбора: 1:53.887

Гонка 1

Стартовое поле гонки 2 

Примечание:Первая восьмёрка финишировавших в первой гонке зеркально развёрнута

Гонка 2

Общий зачёт после этапа

Личный зачёт

Кубок Конструкторов

Личный трофей частников

Командный трофей частников

Зачёт новичков

Примечания

Ссылки 
 Буклет с результатами MST Systems

 

Марокко
Моторные виды спорта
Май 2010 года
2010